Оса́дчая — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Осадчая, Екатерина Александровна (род. 1983) — украинская журналистка и телеведущая, модель.
 Осадчая, Лилия Семёновна (род. 1952) — советская волейболистка.